Параша — термін, що має кілька значень:
 Параша — російська зменшувальна форма імені Параскева (Параска).
 Параша — велике відро у тюремній камері для екскрементів і помиїв.
 Параша́ — абзац у сувої Тори.

Топонім 

 Параша — річка в РФ, притока річки Волги.
 Параша — річка в РФ, притока річки Левинки.